Pray se poate referi la:

 Pray (cântec), al treilea single digital al cântăreței japoneze Ayumi Hamasaki
 Pray, Loir-et-Cher, comună în departamentul Loir-et-Cher, Franța
 Pray, Piemont este o comună din provincia Biella, Italia